Владимировка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Судского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Судский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 38 км, до центра муниципального образования Суды — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Кривец, Сойволовская, Плешаново.

По переписи 2002 года население — 42 человека (16 мужчин, 26 женщин). Всё население — русские.

Достопримечательности 
В деревне расположен литературный музей с мемориальной усадьбой Игоря Северянина.

Примечания

Ссылки 
 Владимировка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района